

Албуми 
 For You (албум Кејси Донован), објављен 2004.
 For You (албум Принса), објављен 1978.
 For You (албум Селене Гомез), објављен 2014.

Пјесме 
 For You (Брус Спрингстин), објављена 1973.
 For You (Кит Урбан), објављена 2012.